Take a Chance si può riferire a:
 Take a Chance, un film del 1918 diretto da Hal Roach
 Take a Chance, un film del 1933 diretto da Monte Brice e Laurence Schwab
 Take a Chance, un film del 1937 diretto da Kynaston Reeves
 Take a Chance, un singolo di Robin Bengtsson del 2020